Antimowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra
 Antimowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Widyń